Astronomia: (7317) Cabot, asteroide descobert el 1940
 Biografies:
 Família Cabot, una saga familiar de Boston
 John Cabot o Giovanni Caboto (1450 - 1498), explorador d'Amèrica del Nord
 Sebastià Cabot (1472 - 1557), explorador d'Amèrica, fill de John Cabot
 Pere Cabot (Bunyola, 1777 - San Fernando, Mèxic, ), religiós i missioner mallorquí
 Sebastià Cabot Anguera (Reus,  - 1888), arquitecte
 Francesc Miquel Cabot i Serra (Santa Maria del Camí, Mallorca, 1819 - Tarata, Bolívia, 1872), religiós i missioner mallorquí
 Francesc Cabot i Ferrer (Mataró, 1820 - Barcelona, 1895), argenter i orfebre
 Elizabeth Cabot Agassiz (1822 - 1907), educadora i naturalista nord-americana, primera presidenta del Radcliffe College, Cambridge
 Emili Cabot i Rovira (Barcelona, 1854 - Barcelona, 1924), maquetista de joies i col·leccionista d'art. Fill de Francesc Cabot i Ferrer
 Joaquim Cabot i Rovira (Barcelona, 1861 - 1951), orfebre, financer, escriptor i polític català. President de l'Orfeó Català i, des d'aquest càrrec, promotor del Palau de la Música Catalana. Fill de Francesc Cabot i Ferrer
 Andreu Cabot i Puig (Barcelona, 1871 - 1937), empresari català
 Ricard Cabot i Montalt (Barcelona, 1885 - Barcelona, 1958), advocat, promotor i publicista esportiu
 Just Cabot i Ribot (Barcelona, 1899 - París, 1961), escriptor català
 Pilar Cabot i Vila (Vic, 1940), escriptora catalana
 Bartomeu Cabot Perelló, (Palma 1949), artista mallorquí
 Ricard Cabot Duran, (Barcelona, 1949), jugador català d'hoquei sobre herba medalla de plata als Jocs Olímpics de Moscou
 Xavier Cabot Duran, (Barcelona, 1953), jugador català d'hoquei sobre herba medalla de plata als Jocs Olímpics de Moscou
 Joan Manuel Cabot Saval (Aigües, 1962), polític valencià. Vicesecretari general del PP del País Valencià (2002) i president del comitè electoral provincial d'Alacant del PP a les Eleccions generals espanyoles de 2008
 Miquel Cabot Rodríguez (Pla de na Tesa, 1984), polític mallorquí, batle de Marratxí
 Jérémy Cabot (Troyes, 1991), ciclista francès
 Biologia cel·lular: Anells de Cabot
 Edificis:
 Casa Joan Cabot, al carrer dels Escudellers de Barcelona.
 Cases Cabot, al carrer Roger de Llúria de Barcelona.
 Ficció:
 Joe Cabot i el seu fill Eddie Cabot, personatges principals de Reservoir Dogs
 Alexandra Cabot, personatge de les sèries Law & Order: SVU i Conviction
 William Cabot, personatge del llibre The Sum of All Fears, de Tom Clancy del qual se'n va fer una pel·lícula
 Cabot Cove, petit poble fictici de Maine (Estats Units) on viu Jessica Fletcher a la sèrie de televisió S'ha escrit un crim
 Tarl Cabot, heroi dels llibres de Chronicles of Gor, de John Norman
 Rosanna Cabot, personatge de la sèrie As the World Turns
 Ephraim Cabot, personatge de l'obra de teatre Desire Under the Elms, d'Eugene O'Neill
 Geografia:
 Amèrica:
 Cabot (Arkansas), ciutat de 21039 habitants (2006), al comtat de Lonoke (Arkansas, Estats Units)
 Cabot (Vermont), localitat de 1213 habitants (any 2000) del comtat de Washington (Vermont, Estats Units)
 Cabot (Pennsilvània), localitat del Comtat de Butler (Pennsilvània, Estats Units)
 Cabot Trail, carretera i ruta turística de l'illa del Cap Bretó, a Terranova
 Cap Cabot, cap de la península de Bruce, a Ontario (Canadà)
 Estret de Cabot, estret de Terranova
 Mount Cabot, muntanya del Comtat de Coos (Nou Hampshire, Estats Units) de 815 metres d'altura
 Europa:
 Barranc de Cal Cabot, barranc de Pinós (Solsonès)
 Barranc del Bosc de Cal Cabot, barranc de Pinós (Solsonès)
 Bassa del Cabot, bassa situada a Ses Salines, a Mallorca
 Na Cabot o Illot dels Cabots, illot situat enfront de la costa de Ses Salines, a Mallorca
 Can Cabot de la Vall, masia de Santa Eulàlia de Ronçana.
 Zoologia:
 Cabot, nom de diverses espècies d'orenetes entre elles, el cabot o oreneta cuablanca (Delichon urbica), el cabot de roca o roquerol (Ptyonoprogne rupestris) i l'oreneta de ribera o cabot de vorera (Riparia riparia)
 Cabot vermell (Tripterygion melanurus), espècie de peix de la família dels tripterígids i de l'ordre dels perciformes
 Cabot o llissa llobarrera (Mugil cephalus), espècie de mújol, peix de la família dels mugílids i de l'ordre dels mugiliformes
 Cabot xuclador o xucladits (Lepadogaster lepadogaster), peix de la família dels gobiesòcids
 El cabot o capet (Lepidotrigla cavillone), peix de la família dels tríglids
 Cabot, nom genèric dels peixos de la família dels gòbids, de l'ordre dels perciformes. Exemples: Pomatoschistus marmoratus,<ref>[http://www.mallorcaweb.net/salbufera/docs/pug_albufera_1990_94.pdf Pla d'ús i gestió del parc natural de s'albufera de Mallorca 1990-94]  </ref> Pomatoschistus microps i Gobius auratus. Entre ells, hi ha el cabot comú (Gobius paganellus), el cabot de quatre bandes (Chromogobius quadrivittatus), el cabot de quatre taques (Gobius quadrimaculatus), el cabot de fang, cabot d'alga o cabot mocós (Gobius niger), el cabot d'escata (Lesueurigobius friesii), el cabot de roca, o gòbit (Gobius cobitis), el cabot anglès (Gobius cruentatus), el cabot d'ortiga (Gobius bucchichii), el cabot d'arena (Gobius geniporus), el cabot retxat (Gobius vittatus) i el cabot berruvésFauna ictiológica de Catalunya. Catálech rahonat dels peixos observats en el litoral y en les aygues dolçes catalanes (1913) (Gobius fallax)
 Cabot amb banyes, peix de diferents espècies del gènere Callionymus, de la família dels cal·lionímids i de l'ordre dels perciformes. Una espècie concreta que rep aquest nom és Callionymus risso Cabot, forma que presenten els amfibis en el seu estat larvari, vegeu capgròs
 Anguila cabot o anguila cabotera (Anguilla latirostris), espècie d'anguila
 Cabot (Libellula depressa), insecte de la família dels libel·lúlids
 Cabot, larva de moscard de forma allargada amb un cap voluminós i que cria a les aigües embassades
 Tragopan de Cabot (Tragopan caboti''), fasiànid que viu al sud-est de la Xina

Vegeu també 
 Cal Cabot
 Cabotí
 Can Cabot

Referències